Fernando Varela Ramos – calciatore spagnolo, nato nel 1979
 Fernando Lopes dos Santos Varela – calciatore capoverdiano, nato nel 1987